Albanija je podjeljena u 12 okruga (albanski: qarku). Glavni grad, Tirana ima poseban status. Do 2001. bila je podijeljena na 36 distrikta (albanski: rrethe).

Izvori

Vidi i 
 Zemljopis Albanije
 Distrikti u Albaniji
 Dodatak:Popis gradova u Albaniji

 

simple:Albania#Divisions